Шамера́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Тюль-Кампань-Нор. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19038.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к югу от Парижа, в 80 км юго-восточнее Лиможа, в 7 км к юго-западу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1585 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1035 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 774 были экономически активными, 261 — неактивными (показатель активности — 74,8 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 774 активных работали 739 человек (368 мужчин и 371 женщина), безработных было 35 (18 мужчин и 17 женщин). Среди 261 неактивных 65 человек были учениками или студентами, 149 — пенсионерами, 47 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Этьен (XII век). Памятник истории с 1963 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез